Franciaország
Rocquemont, település Oise megyében
Rocquemont, település Seine-Maritime megyében